Unter dem Begriff Outline können verstanden werden:
der Umriss eines Objektes, insbesondere
ein Schattenriss (Silhouette), auch die Skyline einer Stadt
eine Umrisszeichnung
die finale Umrandung der Buchstaben bei einem Graffito, siehe Outlines (Graffiti)
eine allgemeine Skizze für Texte, siehe Outline (Literatur)
die Gliederung eines umfangreichen Textes in einem Computerprogramm Gliederungseditor / Outliner